Наведений нижче список містить категорії на тему Електроніка. Поточна кількість категорій в списку: 31.

Список

А 
 —  —

В 
 —

Д 
 —

Е 
 —  —

І

К

М

О

П 
 —  — —

Р 
 — —

С 
 — —

Т 
 —

Ц 
 —

Див. також 
 Вікіпроєкт Електроніка

Вікіпроєкт:Електроніка